(5869) Танит () — околоземный астероид из группы Амура (II), который был открыт 4 ноября 1988 года американским астрономом Кэролин Шумейкер в Паломарской обсерватории и назван в честь финикийской богини Танит.

См. также 
 Список астероидов (5801—5900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер